Гюнсба́к, Ґюнсбак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на схід від Парижа, 75 км на південний захід від Страсбура, 14 км на захід від Кольмара.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 373 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 941,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Гюнсбак на сайті французького Національного інституту географії
 Гюнсбак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Гюнсбак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Гюнсбак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхній Рейн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхній Рейн